Autobulos (Αὐτόβουλος) ist der Name folgender Personen: 
 Autobulos (Maler), griechischer Maler unbekannter Zeitstellung
 Autobulos, mehrere Verwandte des Plutarch